Tartu 2024-Balticchaincycling.com is een continental wielerploeg uit Estland, de ploeg werd in 2020 opgericht. Voormalig wielrenners René Mandri, Jaan Kirsipuu en Toms Flaksis vormen de ploegleiding.

Ploegleiding

Renners

Overwinningen 

Estische wielerploeg